Le Grand-Figeac est une ancienne communauté de communes française, située dans les départements du Lot et de l'Aveyron, en région Occitanie.

Histoire 
La communauté de communes a été créée le  janvier 2014, à la suite de la fusion de la communauté de communes Figeac-Communauté avec la communauté de communes de la Vallée et du Causse et la communauté de communes Causse Ségala-Limargue, ainsi qu'avec l'arrivée de 3 communes issues de la dissolution de la communauté de communes Lot-Célé (Calvignac, Larnagol et Sauliac-sur-Célé).

L'acte de création a été signé le , en présence de Manuel Valls, Ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, Préfet du Lot et Cécile Pozzo di Borgo, Préfète de l'Aveyron, aux côtés de Martin Malvy, président de Figeac-Communauté, Vincent Labarthe président de Causse-Ségala-Limargue et Jean Lafon, représentant Jacques Ravaud président de Vallée et Causse.

Elle fusionne avec la communauté de communes du Haut-Ségala le  pour former la communauté de communes Grand-Figeac (nouvelle).

Composition 
Cet EPCI regroupait 80 communes :

Administration

Conseil communautaire

Présidence 
La communauté de communes est présidée par Martin Malvy.

Compétences

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités du Lot

Liens externes 
 Site officiel
 Parc d'activités économiques

Ancienne communauté de communes dans le Lot
Ancienne communauté de communes dans l'Aveyron
Figeac